Fyrhället kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fyrhället, Sibbo, Nyland, 
 Fyrhället, Lovisa, Nyland,

Se även
Fårhällen

Robotskapade Finlandförgreningar